Altstaedt ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Altstaedt (* 1980), deutscher Dirigent
 Ernst Altstaedt (1885–1953), deutscher Internist
 Nicolas Altstaedt (* 1982), deutscher Cellist